Алабайтал — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Алабайтал — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Алабайтал — село в Беляевском районе Оренбургской области.